Gerenbach ist ein Gewässername:

 Gerenbach (Rennenbach), rechter Zufluss des Rennenbachs (zum  Fischbach, zur Murr) bei Kleinhöchberg, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Gerenbach (Schmittenbach), linker Zufluss des Schmittenbachs (zur Jona) bei Hintergaden, Gemeinde Eschenbach, Wahlkreis See-Gasten, Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Gehrenbach
 Gehrnbach